Marin Čilić era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Malek Jaziri.

In finale Tarō Daniel ha battuto Jaziri con il punteggio di 7-64, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Marin Čilić (secondo turno)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Andreas Seppi (secondo turno)
  Aljaž Bedene (secondo turno)

 Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Jiří Veselý (quarti di finale)
 Nikoloz Basilašvili (primo turno)

Qualificati 

  Marco Trungelliti (secondo turno)
  Daniel Gimeno Traver (primo turno)

 Thiago Monteiro (secondo turno)
 Elias Ymer (primo turno)

Wildcard 

  Marsel İlhan (primo turno)
  Cem İlkel (primo turno)

 Bernard Tomić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

TEB BNP Paribas Istanbul Open 2018